Holger Sørensen kan henvise til flere personer:

 Holger Sørensen (grosserer) (1866-1932) – en dansk grosserer
 Holger Sørensen (fabrikant) (1876-1943) – en dansk erhvervsmand, grundlægger af Dandy i Vejle
 Holger Sørensen (arkitekt) (1913-1981) – en dansk arkitekt
 Holger Sørensen (borgmester) – borgmester i Horsens

Se desuden:
 Holger Kristian Sørensen (1908-1983) – en dansk direktør
 Holger Bagger-Sørensen – en dansk erhvervsleder